Александру:

Персоналии 
 Александру II Мирча (1529—1577) — господарь Валахии из династии Басарабов-Дракулешти (1568—1574, 1574—1577), сын валашского господаря Мирчи III.
 Александру Робот (1916—1941) — румынский и молдавский писатель-авангардист, поэт, журналист, литературный критик.
 Александру, Константин (1953—2014) — румынский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр.
 Александру, Мариан (род. 1977) — румынский футболист.
 Александру, Нектариос (род. 1983) — киприотский футболист, полузащитник.
 Александру, Симона (более известна под фамилией Герман; род. 1985) — румынская фехтовальщица-шпажистка, многократная чемпионка мира и Европы, чемпионка Европейских игр.
 Александру, Яннис (известный под партизанским псевдонимом капитан Диамантис; 1914—1949) — греческий коммунист, участник Греко-итальянской войны.

Топонимы 
 Александру Иоан Куза — село в Кагульском районе Молдавии.
 Александру-чел-Бун — село в Сорокском районе Молдавии.